Кулетка (южноселькупск. Куле́т кыге́)— река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 11 км по левому берегу протоки Кинжар реки Васюган. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Васюгана
Реки Каргасокского района